Mužská dvouhra Erste Bank Open 2020 probíhala ve druhé polovině října 2020. Do singlové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu ve Wiener Stadthalle nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byla domácí turnajová dvojka Dominic Thiem, který nestačil ve čtvrtfinále na ruskou turnajou pětku Andreje Rubljova.

Vítězem se stal pátý nasazený, 23letý Rus Andrej Rubljov, jenž ve finále zdolal o dva staršího Itala a „šťastného poraženého“ Lorenza Sonega po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si jako první hráč připsal páté turnajové vítězství, které představovalo jeho sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Výhrou si Rus zajistil premiérovou účast na závěrečném podniku roku ATP Finals 2020.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2020
ATP Tour 2020